Филипув (польск. Filipów) — многозначный термин; топоним.

 Филипув — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сувалкский повят, Подляское воеводство. 
 Филипув (русск. дореф. Филиппов) — ранее город, ныне деревня в Сувалкском повяте Подляского воеводства Польши.